Abaixo está a lista de episódios de Que Talento! do Disney Channel (Brasil), que estreou em 2014.

Temporadas

1ª Temporada (2014-15)

2ª Temporada (2014-16)

3ª Temporada (2016) 
A Barulho Talents lançará seu novo canal de vídeos na internet, a Barulho Tube, uma plataforma para seus artistas mostrarem o talento e a criatividade. A terceira temporada traz ainda outras novidades, o descolado Youclub será um novo ponto de encontro dessa turma e também o lugar onde Mayra conhecerá uma nova paixão.
Uma das grandes novidades da terceira temporada de Que Talento! é que depois de voltarem de uma turnê, os protagonistas Mayra e Bruno (College 11) serão muito populares e famosos. Depois do furo virtual, graças ao sucesso do videoclipe lançado durante sua turnê, o College 11 retorna à Barulho Talents com novas e divertidas histórias, além de novos personagens como Victoria, interpretada por Valeria Baroni (Violetta), que vai virar a cabeça de Champ.
No dia 15 de Janeiro de 2016 passou o primeiro comercial da temporada dizendo que estreia em Fevereiro de 2016.
No dia 16 de janeiro de 2016 estreia o segundo trailer da temporada. 

Que Talento
Que Talento